

Cinema 
Lion – film del 2014 diretto da Simon P. Edwards
Lion – film del 2015 diretto da Satya Deva
Lion - La strada verso casa (Lion) – film del 2016 diretto da Garth Davis

Fumetto 
Lion Comics – linea di fumetti della RW Edizioni

Geografia

Francia 
Lion-devant-Dun – comune della Mosa
Lion-en-Beauce – comune del Loiret
Lion-en-Sullias – comune del Loiret
Lion-sur-Mer – comune del Calvados

Musica 
Lion – gruppo heavy metal statunitense

Numismatica 
Lion – monete scozzesi

Storia 
Lion – famiglia padovana
Lion – famiglia veneziana

Navi 
  – cacciatorpediniere francese, successivamente catturato dalla Regia Marina e identificato come FR 21

Altro 
Lion – barretta di cioccolato della Nestlé
OS X Lion volgarmente detto solo Lion è una versione di sistema operativo per iMac

Pagine correlate 
Leon
Leone (disambigua)
Lione (disambigua)